The Reckoning (1908) — filme estadunidense
The Reckoning (John Grisham) — romance 
The Reckoning (álbum) — da banda Pillar 
The Reckoning (canção) — da banda Iced Earth

Desambiguações de música